Ugljen sulfid se može odnositi na:

 Ugljen disulfid
 Ugljen monosulfid
 Ugljen subsulfid